Hans Scholl – niemiecki astronom
 Hans Scholl – niemiecki pacyfista, członek organizacji Biała Róża